Blancafort kan syfta på:

 Blancafort, Cher – en kommun i Frankrike
 Blancafort, Katalonien – en kommun i Spanien